Michaił Sawinow (1900–1979)
 Michaił Sawinow (1903–1978)